Аку́р — многозначный термин.
 Акур (Хабаровский край) — посёлок сельского типа, входит в состав Тулучинского сельского поселения Ванинского района Хабаровского края.
 Акур (река) — река в Ванинском районе Хабаровского края, приток реки Тумнин.
 Акур (станция) — железнодорожная станция в посёлке Акур.